Русский чёрный терьер — русская служебная порода собак, выведенная во второй половине XX века в СССР в питомнике «Красная звезда», путём скрещивания ризеншнауцера, эрдельтерьера, ротвейлера, ньюфаундленда и других. Исходной породой послужил ризеншнауцер.

Собака выше среднего роста, крепкокостная, неприхотливая к условиям содержания, устойчива к простудным заболеваниям, хорошо поддаётся различным видам дрессировки. В настоящее время русский чёрный терьер распространился по всей стране и зарекомендовал себя как одна из лучших служебных пород. Это активный участник соревнований по практически всем служебным видам дрессировки: общий курс дрессировки, защитно-караульная и караульная служба, городская собака, русский ринг и так далее.

История породы 
В питомник «Красная звезда» в 1949 году поступил госзаказ на выведение породы служебно-сторожевых собак для службы в любых климатических условиях СССР. Были предъявлены требования: морозоустойчивость (густая, длинная шерсть), физическая сила, длинные конечности (для быстрого бега) с широкими лапами (чтобы не проваливаться в снег), мощные челюсти и зубы, свирепость, но не в ущерб дрессируемости.

Работа началась с массовой метизации, то есть межпородного скрещивания имеющегося поголовья различных пород (восточно-европейская овчарка х ньюфаундленд; сенбернар х кавказская овчарка; немецкий дог х восточно-европейская овчарка; ньюфаундленд х кавказская овчарка; ризеншнауцер х эрдельтерьер; ризеншнауцер х ротвейлер), что привело к созданию нескольких породных групп. Особое внимание обращалось на такиe служебные породы как ризеншнауцер, эрдельтерьер и ротвейлер, а затем также ньюфаундленд и другие. Из этих пород получилась новая породная группа — чёрный терьер. Родоначальником породы послужил ризеншнауцер Рой (Зораб х Леди).

В 1950-е годы питомник стал передавать щенков и взрослых собак собаководам-любителям. В 1957 году на Всесоюзной выставке служебных и охотничьих собак в Москве было показано 43 чёрных терьера. К концу 1970-х годов было получено уже более 800 помётов чёрных терьеров, общая численность щенков, соответствовавших требованиям, превышала 4 тысячи. С начала 1980-х годов чёрных терьеров стали экспонировать на крупных международных выставках, где они пользовались огромным успехом.

В 1981 году приказом № 19 Главного Управления по охране природы, по представлению кинологического совета утверждается Стандарт породы «Русский чёрный терьер» (РЧТ). Порода «Русский чёрный терьер» была зарегистрирована Международной кинологической федерацией (FCI) под № 327 29 сентября 1983 года. 13 ноября 2010 года FCI принята новая редакция стандарта РЧТ. После этого собаки этой породы не только получили всемирное признание, но и стали лучшими на World Dog Show — 2016 , где кобель этой породы был признан лучшей собакой выставки.

Внешний вид 
Крупная, атлетически сложенная собака, слегка растянутого формата, крепкого грубого типа. Обладает массивным костяком, сильной мускулатурой. Гармонична. Отличается крупной головой, компактным, объёмным и глубоким корпусом. Половой диморфизм отчётливо выражен.

Зубы крупные, белые, плотно прилегающие друг к другу в полном комплекте с зубной формулой (42 зуба). Резцы нижней челюсти расположены в одну линию. Прикус ножницеобразный. Глаза среднего размера, овальной формы, прямо и широко поставленные, темные. Веки сухие, плотно прилегающие и чёрные. Хвост толстый у основания, высоко посаженный. В движении хвост держится энергично, но у основания не должен быть направлен к голове («заячий» хвост). Традиционно купируется в стране происхождения. Некупированный хвост, а также его длина и форма на оценку собаки не влияют. Предпочтение отдается саблевидному или серповидному хвосту.

Шерсть двойная, грубая и густая. Состоит из густого грубого плотного остевого волоса с надломом и более мягкого и короткого густого подшерстка. Остевой волос покрывает все тело, в естественном состоянии его длина от 5 до 15 см. Хорошо развитый украшающий волос образует на голове обильно развитые «брови», «усы» и «бороду». Передние и задние конечности покрыты длинным густым украшающим волосом. Обязателен груминг по установленной форме. Собака после груминга должна выглядеть сильной и самоуверенной, без излишней декоративности за счет избыточно оставленной шерсти. Длинной шерсть оставляют на конечностях и на морде. Стрижка должна подчеркнуть массивность головы, плоский лоб, правильно свисающие уши, сильную шею и правильное строение мощного корпуса. Окрас чёрный, допускается чёрный с незначительной сединой (не более 1/3 общей поверхности окраса).

Высота в холке кобелей — 70—78 см, сук — 66—74 см, но не менее 66 см и не более 74 см. Вес кобелей — 50—60 кг, сук — 45—50 кг.

Поведение и темперамент 
Собака с большим достоинством, уверенная в себе, хорошо управляемая в любой ситуации. При необходимости немедленно занимает активную оборонительную позицию, однако быстро успокаивается при исчезновении опасности. РЧТ красив и обаятелен, вынослив, неприхотлив, умён и дружелюбен. Легко приспосабливается к различным климатическим условиям, хорошо дрессируется, работоспособен, надёжен.

Чёрный терьер отлично дрессируется. Но следует учитывать, что эта собака — не для сидения на цепи частного коттеджа. Чёрному терьеру прежде всего требуется постоянное общение с хозяином, семьёй, в которой он живёт.

Здоровье 
Русский чёрный терьер — порода, обладающая крепким здоровьем. Продолжительность жизни 9—14 лет. Как и у всех собак больших размеров, у чёрного терьера часто бывают дисплазия тазобедренного сустава, дисплазия локтевого сустава, гиперурикозурия, ювенильный паралич гортани и полинейропатия, а также заболевания глаз (энтропион, эктропион, конъюнктивит), болезни ушей (отит, воспаление ушей), грибок бороды.

Использование 
Русский чёрный терьер — одна из популярных пород в российской служебной и ведомственной кинологии. Эта собака должна получать регулярные физические и умственные нагрузки. Черные терьеры плохо подходят для спокойной жизни собаки-компаньона и нуждаются в занятиях соответствующих их предназначению.

Чаще всего спортивные кинологи выступают с РЧТ в таких дисциплинах, как общий курс дрессировки, защитно-караульная служба, русский ринг, большой ринг, IGP, обидиенс. Ведомственные кинологи также используют русских чёрных терьеров для поиска наркотических и взрывчатых веществ, задержания и конвоирования нарушителей, караульной, пограничной службы и охраны территорий.

Примечания

Литература

Ссылки 
 НКП Русский Чёрный Терьер
 Электронный каталог русских чёрных терьеров
 Русский чёрный терьер, FCI-Стандарт N° 327